Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Adelaide International I des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 2. und 3. Januar 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Adelaide